Змагання з крос-кантрі серед жінок на літніх Олімпійських іграх 2016 пройшли 20 серпня.

Кваліфікація

Призери

Результат

Посилання 
 Результати на офіційному сайті ігор